

Pessoas
Andy Kessler
Bruce Kessler
Gustav Kessler
Matthias Kessler

Outros
25594 Kessler (asteroide)
Síndrome de Kessler — teoria de Donald J. Kessler